Трка на 800 метара у мушкој конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2012. у Хелсинкију одржана је 27. и 28. и 29. јуна на Олимпијском стадиону.

Титулу освојену у Барселони 2010. није бранио Марћин Левандовски из Пољске.

Земље учеснице 
Учествовало је 38 такмичара из 26 земаља.

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2012. години 
Десет најбољих европских атлетичара на 800 метара 2012. године до почетка првенства (27. јуна 2012), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

Такмичари чија су имена подебљана учествала су ЕП.

Победници

Сатница

Резултати

Квалификације

Полуфинале

Финале

Извори 

Европско првенство у атлетици на отвореном 2012.
Трка на 800 метара на Европском првенству у атлетици на отвореном